Franz Kafka (1883-1924) est un écrivain né à Prague en Bohême.
Ottla Kafka (1892-1943), sœur du précédent.
Bohumil Kafka (1878-1942), sculpteur tchécoslovaque.
David Kafka (1972-), athlète français.
Viktor Kafka (1880-1942), architecte tchèque connu pour la synagogue de Český Krumlov.
Kafka est un pseudonyme utilisé par Francis Kuntz, auteur de bande dessinée, humoriste et comédien français.
 Kafka est un film de Steven Soderbergh, réalisé en 1991.
 Apache Kafka est un logiciel de transfert de messages.

Voir également
 Margit Kaffka, écrivain hongrois
Patronyme juif